Бю́лов () — немецкая или датская фамилия.

Известные носители:
 Бюлов, Андреас фон (род. 1937) — немецкий политик, член СДПГ с 1960 года.
 Бюлов, Анна София (1745—1787) — датская дворянка.
 Бюлов, Бернгард Виктор Кристоф-Карл фон (более известен как Лорио; 1923—2011) — немецкий комический актёр, режиссёр, писатель и художник.
 
 Бюлов, Бертольд Хартвиг фон (1611—1667) — немецкий барон и шведский военный деятель генерал-майор пехоты.
 Бюлов, Ганс фон (1830―1894) ― немецкий дирижёр и пианист, композитор, музыкальный педагог.
 Бюлов, Генрих фон (1792—1846) — прусский государственный деятель.
 Бюлов, Дитрих Генрих (1757—1807) — прусский военный деятель и военный писатель.
 Бюлов, Кай (род. 1986) — немецкий футболист.
 Бюлов, Карл фон (1846—1921) — германский генерал-фельдмаршал.
  (1803—1853) — немецкий поэт, отец знаменитого пианиста.
 Бюлов, Клаус фон (рожд. Клаус Сесил Борберг; 1926—2019) — британский аристократ.
  (1774—1825) — граф, прусский министр финансов и торговли.
 Бюлов, Николаус (ок. 1465 — ок. 1548) — придворный врач московского великого князя Василия Ивановича, астролог, переводчик и публицист, писатель.
 Бюлов, Оскар фон (1837—1907) — немецкий юрист, правовед.
 Бюлов, Отто фон (1827—1901) — прусский и германский дипломат.
 Бюлов, Отто фон (1911—2006) — немецкий офицер-подводник, кавалер Рыцарского креста с дубовыми листьями.
 Бюлов, Фредерик фон (1791—1858) — датский генерал-лейтенант.
  (1890—1962) — немецкий экономист и социолог.
 Бюлов, Фридрих Вильгельм (1755—1816) — прусский генерал от инфантерии.
 Бюлов, Фриц (1879—1933) — американский бейсболист.

Топонимы 
 Бюлов — коммуна в Германии, в земле Мекленбург — Передняя Померания.